Mede steht für:

 Mede (Lombardei), Gemeinde in Italien

Mede ist der Familienname folgender Personen:
 Petra Mede (* 1970), schwedische Schauspielerin
 Joseph Mede (1586–1638), englischer Gelehrter 

Siehe auch:
 Medes